Ceriana – gmina i miejscowość we Włoszech
 ceriana, naprętnik (Ceriana) – rodzaj muchówek z rodziny bzygowatych